Ленчице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вейхеровский повят, Поморское воеводство. Население на 2004 год — 11 066 человек. В состав гмины входят деревни Хшонстовек,  и другие.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Цевице
 Гмина Хочево
 Гмина Гневино
 Гмина Линя
 Гмина Люзино
 Гмина Нова-Весь-Лемборска

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Поморского воеводства